Standbeeld van Mahatma Gandhi (Amsterdam)
Standbeeld van Mahatma Gandhi (Paramaribo)